Жарна́ж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Ліможа, 17 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 210 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 453,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Жарнаж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жарнаж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез